Бузе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер.
 Сен-Жан-дю-Бузе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн і Гаронна.
 Кастера-Бузе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн і Гаронна.